Reading kan syfta på:

 Reading Standard – en amerikansk motorcykeltillverkare
 University of Reading – ett universitet i Reading, England
 Reading FC – en engelsk fotbollsklubb i Reading, grundad 1871
 Reading- och Leedsfestivalerna – årliga musikfestivaler

Geografi

Storbritannien
 Reading – en stad i det engelska grevskapet Berkshire i Storbritannien
 Reading (distrikt) – en enhetskommun i Berkshire i Storbritannien

USA
 Reading, Kansas
 Reading, Massachusetts
 Reading, Minnesota
 Reading, Ohio
 Reading, Pennsylvania
 Reading, Vermont